Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das BNP Paribas Masters 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich vier Spieler, die in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Oktober 2012 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Paris